

Persone
 Filostrato l'Egizio (I secolo a.C.), filosofo e oratore, tutore di Cleopatra
 Filostrato di Lemno (c. 150-200), al quale è attribuito il dialogo Nerone, in cui si narrano le imprese dell'imperatore Nerone
 Lucio Flavio Filostrato detto l'Ateniese (c. 170-250), figlio di Filostrato di Lemno. I primi insegnamenti di retorica li dette ad Atene, poi si trasferì a Roma
 Filostrato il Vecchio (nato c. 190), genero di Lucio Flavio Filostrato. Probabile autore dellEroico, scrisse anche Eikones (Εἰκόνες, "Immagini")
 Filostrato il Giovane (nato c. 220), nipote di Filostrato il Vecchio e come lui autore di un'opera dal titolo Eikones

Personaggi letterari 
 Filostrato, personaggio del Decameron
 Filostrato, personaggio del Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare

Opere 
 Filostrato, opera di Giovanni Boccaccio